

Персоналии 
 Скиннер, Алф (1896—1961) — канадский хоккеист.
 Скиннер, Беррес Фредерик (, 1904—1990) — американский психолог.
 Скиннер, Брайан (, известен под псевдонимом Фернандо дель Валье; род. 1964) — американский оперный тенор.
 Скиннер, Брайан Дж (1928—2019) — австралийский и американский экономический геолог и геохимик.
 Скиннер, Бретт (, род. 1983) — канадский хоккеист.
 Скиннер, Деннис (, род. 1932) — британский политик.
 Скиннер, Джеральд — британский стрелок, бронзовый призёр летних Олимпийских игр.
 Скиннер, Джетро (, род. 1977) — английский актёр.
 Скиннер, Джефф (род. 1992) — профессиональный канадский хоккеист.
 Скиннер, Джулия (род. 1968) — канадская кёрлингистка.
 Скиннер, Каллум (род. 1992) — британский велогонщик, олимпийский чемпион 2016 года.
 Скиннер, Квентин (, род. 1940) — английский историк.
 Скиннер, Кэтрин (род. 1990) — австралийский стрелок, олимпийская чемпионка.
 Скиннер, Марк (род. 1983) — английский футбольный тренер.
 Скиннер, Микаэла (род. 1996) — американская гимнастка.
 Скиннер, Патрисия (род. 1930) — северородезийская фехтовальщица.
 Скиннер, Эл (род. 1952) — американский профессиональный баскетболист.

Вымышленные персонажи 
 Сеймур Скиннер () — директор Спрингфилдской начальной школы из мультсериала «Симпсоны».
 Агнес Скиннер () — приёмная мать Сеймура Скиннера
 Уолтер Скиннер () — персонаж телесериала «Секретные материалы», заместитель директора ФБР.

 Скиннер (нож) — шкуросъёмный нож.